Меньшее зло — этический принцип
 The Lesser of Two Evils — эпизод Футурамы